Instituto Zumbi dos Palmares (IZP) é um órgão do governo do estado de Alagoas, vinculado à Secretaria Executiva de Educação, formado pela Rádio Educativa FM, Rádio Difusora AM, Educativa TV e Espaço Cultural Linda Mascarenhas, em Maceió.

História 
O IZP é uma autarquia instituida em 8 de janeiro de 2001. A construção foi inaugurada em outubro de 2001 e ganhou um anexo para a Rádio Difusora em 2004.

O sinal da Rádio Educativa chega, através de novas rádios, nas cidades de Porto Calvo, Arapiraca e Penedo. O sinal da TV Educativa chega ao agreste e ao sertão de Alagoas.

Mídias

Rádio 
 Rádio Educativa FM
 Rádio Difusora AM

Televisão 
 Educativa TV

Ligações externas 
 

Instituições governamentais estaduais de Alagoas
Alagoas
Fundações em Alagoas em 2001
Cultura de Maceió
Institutos culturais